

Toponymie

 Łukaszów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Łukaszów, village de la voïvodie de Mazovie